Pergola (Pesaro-Urbino), een gemeente in de Italiaanse provincie Pesaro-Urbino
 pergola (tuin), een deels overdekt pad in een tuin
 Pergola (album), een album van de band Johan
 Pergola-landbouw, een overeenkomst waarbij burgers en landbouwers afspreken om kosten en opbrengsten te delen